Меренша́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південь від Парижа, 100 км на схід від Ліможа, 60 км на південний схід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 345 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 758,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Мереншаль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мереншаль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез